French Open 2019 – gra pojedyncza kobiet – zawody singlowe kobiet, rozgrywane w ramach drugiego w sezonie wielkoszlemowego turnieju tenisowego, French Open. Zmagania mają miejsce pomiędzy 26 maja–9 czerwca na ceglanych kortach Stade Roland Garros w 16. dzielnicy francuskiego Paryża.

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

1. ćwiartka

2. ćwiartka

3. ćwiartka

4. ćwiartka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej

Bibliografia 
 https://fft-rg-site.cdn.prismic.io/fft-rg-site%2Fb87dc2ee-a174-4333-91f6-281bd61b82d3_women_s_singles_20190608201301.pdf

French Open 2019
French Open – gra pojedyncza kobiet